Leonardo da Vinci, Italiaans kunstenaar en onderzoeker
De voornaam Leonardo
Het Italiaanse bedrijf Leonardo, het voormalige Finmeccanica

Andere bekende personen met de voornaam Leonardo
Leonardo DiCaprio, Amerikaans acteur

Voetballers
José Leonardo Ribeiro da Silva, een Braziliaanse voetballer
Jefferson Leonardo Trazzi, een Braziliaanse voetballer, geboren in 1991.
Leonardo de Jesus Geraldo, een Braziliaanse voetballer; debuteerde in het profvoetbal bij Portugesa.
Leonardo Fernández, een Argentijns-Boliviaans voetballer
Leonardo González, een Costa Ricaans voetballer
 Leonardo Alberto González, een Venezolaans voetballer
Leonardo Moratta da Fonseca, een Braziliaanse voetballer die in 2008 bij FC Zwolle speelde.
Leonardo Nascimento de Araujo, een Braziliaanse voetballer bij onder meer AC Milan.
Leonardo dos Santos Silva, een Braziliaanse voetballer; tevens bekend als "Leonardo II".
Leonardo da Silva Moura, voetballer bij onder meer ADO Den Haag
Leonardo Vitor Santiago, een Braziliaanse voetballer; speelde bij onder meer Feyenoord, Ajax en NAC Breda

Overig
De plaats in New Jersey, zie Leonardo (New Jersey)
Leonardoschool, een onderwijsvorm in Nederland voor hoogbegaafde kinderen
Leonardo (Teenage Mutant Ninja Turtles), een personage uit Teenage Mutant Ninja Turtles
De titel van een stripreeks, zie Leonardo (stripreeks)
Leonardo (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie grasmotten
Leonardo (computerspel), een computerspel
Leonardo (lied), een nummer van K3 uit 2000
Leonardo (televisieserie), Italiaanse/Amerikaanse televisieserie uit 2021